Brambach kan syfta på:

 Caspar Joseph Brambach (1833–1902), en tysk tonsättare
 Wilhelm Brambach (1841–1928), en tysk filolog och musikhistoriker

Geografi

Tyskland 

 Bad Brambach – kommun, Sachsen, 

Tyska efternamn